LCAO est un sigle pouvant désigner :
En français 
 Langues et civilisations de l'Asie orientale, une UFR de l'Université Paris-Diderot (depuis 2019 de l'Université de Paris).

En anglais 
 Leadership Council of Aging Organizations.
 Limited Configuration Atomic Orbital.
 Linear Combination of Atomic Orbitals.